Die Liste der Weltmeister im Skilanglauf listet alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften auf, gegliedert nach Männern und Frauen und den einzelnen Disziplinen. Berücksichtigt wurden die Ergebnisse von den 1. Nordischen Ski-WM 1924 (gleichbedeutend mit den I. Olympischen Winterspielen) bis zu den 50. Nordischen Ski-WM 2015. Von 1924 bis 1980 zählten die Rennen bei den Olympischen Winterspielen ebenfalls als Weltmeisterschaften.

Darüber hinaus werden die zehn erfolgreichsten WM-Teilnehmer und sämtliche Athleten und Athletinnen mit mindestens zwei gewonnenen Goldmedaillen aufgelistet. Dabei werden auch Medaillen in den Staffelläufen mitberücksichtigt. Den Abschluss bilden die einzelnen Nationenwertungen.

Seit 1987 werden die Rennen sowohl im klassischen Stil als auch im freien Stil ausgetragen. Dies wird in den Tabellen mit (K) bzw. (F) gekennzeichnet.

Wettbewerbe 
Erfasst werden alle Wettbewerbe bei den von der Fédération Internationale de Ski (FIS) ausgerichteten Weltmeisterschaften sowie von 1924 bis 1980 die als Weltmeisterschaftswettbewerbe zählenden Rennen bei Olympischen Spielen.

Männer 
 Einzel-Sprint mit 4 Wettbewerben (seit 2001)
 Team-Sprint mit 2 Wettbewerben (seit 2005)
 10-km-Lauf mit 5 Wettbewerben (1991 bis 1999)
 15-km-Lauf mit 24 Wettbewerben (1954 bis 1991 sowie seit 2001)
 18-km-Lauf mit 18 Wettbewerben (1924 und 1925 sowie 1927 bis 1952)
 30-km-Lauf mit 26 Wettbewerben (1926 sowie 1954 bis 2003)
 50-km-Lauf mit 46 Wettbewerben (seit 1924)
 Verfolgungsrennen mit 8 Wettbewerben (seit 1993)
 4 × 10-km-Staffel mit 38 Wettbewerben (seit 1933)

Einzel-Sprint

Team-Sprint

10 Kilometer

15 Kilometer 
(bei der WM 1989 wurde je ein Rennen im klassischen und freien Stil ausgetragen)

18 Kilometer

30 Kilometer

50 Kilometer

Verfolgungsrennen 
1993–1999: 10-km-Rennen im klassischen Stil mit Intervallstart, gefolgt von einem 15-km-Rennen im Freistil mit Verfolgungsstart. An zwei verschiedenen Tagen gelaufen.
2001: 10-km-Rennen im klassischen Stil mit Intervallstart, gefolgt von einem 10-km-Rennen im Freistil mit Verfolgungsstart. Am selben Tag mit mehrstündiger Pause dazwischen gelaufen.
2003: 10-km-Rennen im klassischen Stil mit Massenstart, gefolgt von einem 10-km-Rennen im Freistil mit Verfolgungsstart. Am selben Tag unmittelbar nacheinander gelaufen, mit fliegendem Materialwechsel dazwischen.
Seit 2005: 15-km-Rennen im klassischen Stil mit Massenstart, gefolgt von einem 15-km-Rennen im Freistil mit Verfolgungsstart. Am selben Tag unmittelbar nacheinander gelaufen, mit fliegendem Materialwechsel dazwischen.

4 × 10-km-Staffel

Frauen 
 Einzel-Sprint mit 4 Wettbewerben (seit 2001)
 Team-Sprint mit 2 Wettbewerben (seit 2005)
 5-km-Lauf mit 18 Wettbewerben (1962 bis 1999)
 10-km-Lauf mit 25 Wettbewerben (1952 bis 1991 sowie seit 2001)
 15-km-Lauf mit 8 Wettbewerben (1989 bis 2003)
 20-km-Lauf mit 5 Wettbewerben (1978 bis 1987)
 30-km-Lauf mit 9 Wettbewerben (seit 1989)
 Verfolgungsrennen mit 8 Wettbewerben (seit 1993)
 3 × 5-km-Staffel mit 10 Wettbewerben (1954 bis 1972)
 4 × 5-km-Staffel mit 17 Wettbewerben (seit 1974)

Einzel-Sprint

Team-Sprint

5 Kilometer

10 Kilometer 
(bei der WM 1989 wurde je ein Rennen im klassischen und freien Stil ausgetragen)

15 Kilometer

20 Kilometer

30 Kilometer 
(bei der WM 2001 musste das Rennen wegen zu tiefer Temperaturen abgesagt werden)

Verfolgungsrennen 
1993–1999: 5-km-Rennen im klassischen Stil mit Intervallstart, gefolgt von einem 10-km-Rennen im Freistil mit Verfolgungsstart. An zwei verschiedenen Tagen gelaufen.
2001: 5-km-Rennen im klassischen Stil mit Intervallstart, gefolgt von einem 5-km-Rennen im Freistil mit Verfolgungsstart. Am selben Tag mit mehrstündiger Pause dazwischen gelaufen.
2003: 5-km-Rennen im klassischen Stil mit Massenstart, gefolgt von einem 5-km-Rennen im Freistil mit Verfolgungsstart. Am selben Tag unmittelbar nacheinander gelaufen, mit fliegendem Materialwechsel dazwischen.
Seit 2005: 7,5-km-Rennen im klassischen Stil mit Massenstart, gefolgt von einem 7,5-km-Rennen im Freistil mit Verfolgungsstart. Am selben Tag unmittelbar nacheinander gelaufen, mit fliegendem Materialwechsel dazwischen.

3 × 5-km-Staffel

4 × 5-km-Staffel

Die erfolgreichsten WM-Teilnehmer 
 Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
 Name: Nennt den Namen des Athleten.
 Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste WM-Medaille gewonnen hat.
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte WM-Medaille gewonnen hat.
 Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
 Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
 Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
 Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen.

(Stand: 5. März 2023)

Top 10

Männer

Frauen

Nationenwertungen 
(Stand: 5. März 2023)

Gesamt

Männer

Frauen

Hinweise

Siehe auch 
 Liste der Olympiasieger im Skilanglauf

Literatur 
 Hermann Hansen, Knut Sveen: VM på ski '97. Alt om ski-VM 1925-1997. Adresseavisens Forlag, Trondheim 1996. ISBN 82-7164-044-5

Weblinks 
 Ergebnisse auf der Website der Fédération Internationale de Ski

Weltmeister
Skilanglauf
!
Nordische Skiweltmeisterschaften